Partridge Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Partridge Township (Illinois)
 Partridge Township (Minnesota)